Iman (, al-imane) est la foi musulmane.
 Iman ou Imane ou Imen () est un prénom arabe.
 Iman (1955-) est une mannequin, une actrice et une femme d'affaires d'origine somalienne, naturalisée américaine.
 Iman est un prénom berbère, qui signifie « la foi ».

Voir aussi 

 
Prénom arabe